Ultra puede referirse a:

La palabra latina que significa "más allá":
Non plus ultra
Plus Ultra 
Ultreia
El prefijo castellano que indica "más allá":
ultramaratón
Ultrapuertos
ultrasonido
ultravioleta
El aumentativo castellano aplicado a la mayor escala posible, superior a "hiper".
Los movimientos políticos contrarrevolucionarios que pretendían la continuidad del Antiguo Régimen en el contexto de las revoluciones liberales, a partir de la Revolución francesa:
ultramontanos
ultramonárquicos
Por extensión, cualquier posición política radical -ultra (política)-:
ultraconservadurismo
ultraderecha
ultraizquierda
Por extensión, afición deportiva de carácter violento o radical -ultras (deporte)-.
El Ultra Music Festival, evento musical de música electrónica realizado a nivel mundial.
Ultraísmo, movimiento literario español del .

Otros usos

Mensajes de la organización ULTRA producidos en Bletchley Park resultado de la decodificación de mensajes secretos alemanes codificados con la máquina Enigma.
Álbum Ultra, el noveno de Depeche Mode.
 Ultra, revista literaria del temprano siglo XX.
 +Ultra, bloque de programación japonés.